Квалификация (отборочный турнир) 17-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 5 по 16 июня 1991 года. Всего в квалификации приняли участие 18 национальных сборных команд. Было разыграно 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Италия (страна-организатор), СССР, ГДР, Румыния (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Люксембург, Нидерланды, Польша, Турция, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия.

Результаты

Группа 1 
7—9.06.1991. Зальцбург (Австрия)

 7 июня: Швеция — Австрия 3:1 (11:15, 15:4, 15:5, 15:12); Чехословакия — Албания 3:0 (15:6, 15:4, 15:10).
 8 июня: Албания — Австрия 3:0 (15:13, 15:5, 15:7); Чехословакия — Швеция 3:0 (15:4, 15:8, 15:13).
 9 июня: Албания — Швеция 3:0 (15:1, 16:14, 15:10); Чехословакия — Австрия 3:0 (15:12, 15:8, 15:7).

Группа 2 
5—9.06.1991. (Швейцария)

 5 июня: Болгария — Нидерланды 3:2 (4:15, 10:15, 15:3, 15:13, 15:11); Финляндия — Швейцария 3:0 (15:8, 15:12, 15:11).
 6 июня: Болгария — Финляндия 3:0 (15:9, 15:12, 15:9); Швейцария — Люксембург 3:0 (15:3, 15:2, 15:1).
 7 июня: Болгария — Люксембург 3:0 (15:5, 15:8, 15:5); Нидерланды — Финляндия 3:0 (15:6, 16:14, 15:9).
 8 июня: Болгария — Швейцария 3:0 (15:9, 15:6, 15:5); Нидерланды — Люксембург 3:0 (15:1, 15:3, 15:2).
 9 июня: Финляндия — Люксембург 3:0 (15:12, 15:7, 15:6); Нидерланды — Швейцария 3:0 (15:5, 15:2, 15:5).

Группа 3 
5—9.06.1991. (Югославия)

 5 июня: Турция — Испания 3:0 (15:8, 17:15, 16:14); Югославия — Израиль 3:0 (15:6, 15:9, 15:12).
 6 июня: Греция — Турция 3:0 (15:6, 15:1, 15:5); Югославия — Испания 3:1 (15:10, 15:8, 4:15, 15:6).
 7 июня: Турция — Югославия 3:2 (5:15, 4:15, 15:4, 15:12, 15:13); Греция — Израиль 3:0 (15:5, 15:12, 15:13).
 8 июня: Турция — Израиль 3:0 (15:7, 15:5, 15:7); Греция — Испания 3:1 (15:7, 11:15, 15:3, 15:4).
 9 июня: Испания — Израиль 3:0 (15:12, 15:13, 15:2); Югославия — Греция 3:2 (15:8, 9:15, 8:15, 15:6, 15:9).

Группа 4 
14—16.06.1991. Мелец (Польша)

 14 июня: Франция — Венгрия 3:2 (17:15, 15:2, 9:15, 8:15, 15:13); Польша — Дания 3:0 (15:5, 15:3, 15:9).
 15 июня: Венгрия — Дания 3:1 (15:11, 15:13, 7:15, 15:4); Польша — Франция 3:1 (15:7, 13:15, 15:10, 15:7).
 16 июня: Польша — Венгрия 3:1 (15:5, 7:15, 15:5, 15:7); Франция — Дания 3:0 (15:7, 15:0, 15:12).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1991 года получили по две лучшие команды из групп — Чехословакия, Албания, Болгария, Нидерланды, Греция, Югославия, Польша, Франция.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1991 год в волейболе
Июнь 1991 года
Чемпионаты Европы в 1991 году